аль-А́зди () — нисба, часть мусульманского имени, указывающая на принадлежность к арабскому племени Азд.
  — один из сподвижников пророка Мухаммеда.
  — арабский историк из Мосула.
 Джабир ибн Зейд аль-Азди (ум. в 712) — табиин, один из учеников Ибн Аббаса, мусульманский богослов, который почитался в Басре наряду с Хасаном аль-Басри и Ибн Сирином
 Ар-Раввад ибн аль-Мусанна аль-Азди — родоначальник династии Раввадидов, которая правила в Иранском Азербайджане с середины VIII—XII веков.
 Абу Дауд аль-Азди ас-Сиджистани (817—888) — известный мухаддис, автор сборника хадисов «Сунан Абу Давуда».
 Ибн Хани аль-Азди аль-Андалуси (ок. 936—973) — арабский поэт, живший в мусульманской Испании (Аль-Андалус).
 Ибн Дурайд аль-Азди (838—933) — арабский филолог и поэт.